Финал Лиги чемпионов УЕФА 2010 года — финальный матч розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА 2009/10, 55-го сезона в истории Кубка европейских чемпионов и 18-го сезона в истории Лиги чемпионов УЕФА. Матч прошёл на «Сантьяго Бернабеу», домашнем стадионе мадридского «Реала». В нём встретились немецкая «Бавария» и итальянский «Интернационале». «Интер» благодаря двум мячам Диего Милито одержал победу со счетом 2:0. Встречу обслуживал английский арбитр Говард Уэбб.

В ноябре 2007 года было принято решение о том, что финал Лиги чемпионов 2010 года станет первым финалом этого турнира, который будет проведён не в среду, а в субботу.

Претенденты 

В финале приняли участие:
  «Бавария» — четырёхкратный обладатель Кубка чемпионов (1973/74, 1974/75, 1975/76, 2000/01), чемпион и обладатель Кубка Германии 2009/10. Клуб выходил в финал турнира 8 раз, последний раз — в сезоне 2000/01 — победа над «Валенсией».
  «Интернационале» — двукратный обладатель Кубка чемпионов (1963/64, 1964/65), чемпион и обладатель Кубка Италии 2009/10. Клуб 5 раз выходил в финал турнира, последний раз — в сезоне 1971/72 — поражение от «Аякса».

Плей-офф

Отчёт о матче

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 2009/2010

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

2010
Лига чемпионов
Май 2010 года
События 22 мая
Лига чемпионов 2010
Международные спортивные соревнования в Мадриде
Международные соревнования по футболу в Испании
Спорт в Испании в 2010 году
Спорт в Германии в 2010 году
Футбол в Италии в 2010 году
Лига чемпионов УЕФА 2009/2010